Mezeny – város Oroszországban.
 Mezeny – folyó Oroszországban.